Personen
 Cecily Lefort (1900-1945), Brits spionne
 Claude Lefort (1924-2010), Frans filosoof
 Guyon Lefort (?-1603), Nederlands handelaar
 François Le Fort, Geneefs admiraal die de naam gaf aan het district Lefortovo in Moskou

Varia
 Brouwerij LeFort (?-1911), voormalige Brouwerij te Kortrijk over genomen door brouwerij Omer Vander Ghinste
 Lefort (bier), Belgisch bier van de brouwerij Omer Vander Ghinste